Аюїє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 10 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 679 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1914,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії 
 Аюїє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аюїє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн